Niemcy:
 Leinburg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga
 Leinburg – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Norymberga

Inne:
 Leinburg – zamek

Zobacz też:
 Lütgendorff-Leinburg